Castlewood kan syfta på:

 Castlewood, South Dakota
 Castlewood, Virginia